Many rivers to cross (film), film uit de jaren 50
Many rivers to cross (lied), lied geschreven door Jimmy Cliff